Вулиця Омеляна Поповича (Київ)
 Вулиця Омеляна Поповича (Чернівці)